На́бережний прову́лок — назва провулків у різних населених пунктах України.

 Набережний провулок — провулок у місті Донецьк.
 Набережний провулок — провулок у місті Житомир.
 Набережний провулок — провулок у місті Київ.
 Набережний провулок — провулок у місті Полтава.
 Набережний провулок — провулок у місті Харків.

Провулки